Византийско-готски войни са военните сблъсъци на Византия с готите - виж Втора Готска война (535-554); за римско-готските военни сблъсъци виж Готски войни.

Готски
Готски войни